Mylius er et slægtsnavn

 Mylius (adelsslægt) - en dansk brevadelsslægt

 Personer med efternavnet
 Johan de Mylius, dansk H.C. Andersen forsker
 Johann Daniel Mylius
 Jørgen de Mylius, radio og tv-medarbejder
 Ludvig Mylius-Erichsen, dansk polarforsker og forfatter
 Enrico Mylius Dalgas
 Andreas Peter greve Bernstorff-Mylius
 Ulrich Johan August greve Bernstorff-Mylius